Бузачи:

 Бузачи — полуостров в северо-восточной части Каспийского моря, в Мангыстауской области Казахстана.
 Бузачи — аэропорт местных воздушных линий в Мангистауской области Казахстана.
 Бузачи-сардоб — гидротехническое сооружение для сбора, хранения и пользования пресной водой, датируется XVI веком.